Herbsteule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Dunkelgraue Herbsteule
 Gelbbraune Herbsteule
 Mondfleck-Herbsteule
 Rötliche Herbsteule
 Rötlichgelbe Herbsteule
 Schwarzgefleckte Herbsteule
 Veränderliche Herbsteule